A parafálás a jogtudományban egy szerződés összes lapjának kézjeggyel való ellátása, ami tanúsítja, hogy a szerződés elkészült, már nem változtatnak rajta. A parafálás intézményét a nemzetközi jogban is alkalmazzák.

Parafálás a belső jogban

Parafálás a nemzetközi jogban

Hivatkozások 
 Kovács Péter: Nemzetközi közjog, Osiris Kiadó, Budapest, 2. kiadás, 2011,

Jegyzetek 

Jog